Dundrum kan syfta på följande platser:

Irland 

 Dundrum, ort, Leinster, 
 Dundrum (ort i Irland, Munster),

Storbritannien 

 Dundrum (ort i Storbritannien), Nordirland, Down District, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar